Herrernes 500 meter hurtigløb på skøjter under Vinter-OL 2010 blev afholdt 15. februar 2010 i Richmond Olympic Oval i Vancouver, Canada.

Resultater 

SIL = Startede ikke løbet

Vinter-OL 2010